Михаил Барятинский:
 Барятинский, Михаил Борисович (род. 1958) — историк, журналист, автор книг по военной технике времён Второй мировой войны, член Союза журналистов.
 Барятинский, Михаил Петрович (ум. 1618) — русский военный и государственный деятель, воевода Смутного времени.